Маленький человечек () — чешско-словацкий кукольный фильм-сказка 2015 года чешского режиссёра Радека Берана. Продолжительность — 83 минуты.

Производство 
Съёмка фильма началась во второй половине августа 2014 года в лесах округа Писек Южно-чешского края.

Куклы созданы Франтишеком Антонином Скалой, в съёмках принимал участие коллектив пражского кукольного театра Buchty a loutky.

Авторы сюжета — Ленка Углиржова и Иржи Стах (по книге «Большое путешествие маленького человечка»). .

 Автор сценария — Лумир Тучик
 Режиссёр — Радек Беран.
 Оператор — Филип Сандерс.
 Режиссёр монтажа — МИартин Палоуш.
 Художник-постановщик — Франтишек Антонин Скала.
 Продюсер — Якуб Червенка.

Премьера в Словакии состоялась 30 апреля 2015 года, в Чехии — 14 мая 2015 года. Бюджет — 14 млн чешских крон.

Сюжет 
Маленький человечек живёт себе преспокойно в своём маленьком мире, и поскольку ему вдоволь хватает еды, он никуда особо не стремится. Но у Маленького человечка есть мечта, а с мечтами, как все мы знаем, всегда непросто живётся, так как они никогда не оставляют нас (даже самых маленьких) в покое. Просыпаясь, Маленький человечек с удивлением осознаёт, что ему чего-то не хватает. И вот, хоть и нехотя, он покидает родной уютный дом и отправляется в путешествие, чтобы наконец заглянуть в корень проблемы. Что же ему удастся найти в пути?

Участие в фестивалях 
Фильм был показан на Канарских островах и в Шанхае. Планируется показ фильма и на Международном фестивале фильмов для детей и юношества в Тегеране.

Награды 
Фильм был номинирован на Премию чешских кинокритиков в категории «аудиовизуальный дебют».

Озвучивание 
В чешском варианте: Иван Троян, Барбора Грзанова, Саша Рашилов, Валерие Завадска, Зузана Быджовска, Таня Вильгельмова, Владимир Яворский, Мирослав Таборский.

В словацком варианте: Роберт Рот, Даница Юрчова, Роман Лукнар, Луция Сипосова, Лукаш Латинак

Рецензии 
 Mirka Spáčilová, iDNES.cz
 Matěj Svoboda, MovieZone.cz
  Jason Pirodsky, Epats.cz

Примечания

Ссылки 
 Маленький человечек в Чешско-словацкой кинобазе данных
 Маленький человечек на Kinobox.cz
 

Мультфильмы 2015 года
Мультфильмы Чехии
Кукольные мультфильмы
Полнометражные мультфильмы
Фильмы Чешского телевидения
Фильмы Чехии 2015 года